Зо́лочівська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Золочів Львівської області.

 Золочевська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Золочівська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Золочівська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Золочівська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці